Мун () — корейське прізвище.
 Мун Га Йон — південнокорейська акторка.
 Мун Гин Йон — південнокорейська акторка.
 Мун Ий Дже — південнокорейський борець вільного стилю.
 Мун Ін Гук — північнокорейський футболіст, півзахисник.
 Мун Сон Мін — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Мун Сон Мьон — корейський релігійний і громадський діяч.
 Мун Чан Чін — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Мун Чже Ін — 12-й Президент Південної Кореї.
 Мун Чжі Хї — південнокорейська біатлоністка.
 Мун Чун Вон — південнокорейський актор, більш відомий за сценічним ім'ям Чу Вон.
 Мун Чхе Вон — південнокорейська акторка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища